El Furrial peut désigner :

Toponymes

El Furrial : l'une des onze divisions territoriales dont l'une des dix paroisses civiles de la municipalité de Maturín dans l'État de Monagas ;
 El Furrial : capitale de la paroisse civile d'El Furrial de la municipalité de Maturín dans l'État de Monagas.

Homonymie de toponyme